Původ příjmení Petira (někdy též Petíra) má několik verzí:
 upravená varianta křestního jména Petr, podobně jako příjmení Petera, Peterka apod.
 číslovka Pět, vyslovovaná v okolí Poličky jako Pet

Ženskou variantou je Petirová, popř. Petírová (viz zajímavosti).

Zajímavosti 
 V hebrejštině se slovo petira používá jako eufemistický výraz pro smrt (zdroj: Alexandr Putík, Židovské muzeum). Často se používá ve spojení s úmrtím významné osoby, zejména pak církevního hodnostáře (rabína).
 V několika zemích je Petira křestní jméno – Petira Ghani (malajsijský atlet).
 V Česku je jedna žena, která užívá příjmení Petira, tedy v základním tvaru bez přechýlení (četnost: 1, pořadí: 129 696, rok: 2007, zdroj: MV ČR).
 Nositelé příjmení Petira a Petíra uspořádali dne 15. října 2005 setkání jmenovců ve Velichovkách-Hustířanech, kterého se zúčastnilo celkem 71 osob.

Reference

Externí odkazy 
 Články o srazu nositelů příjmení Petira a Petíra
 Fotografie ze srazu nositelů příjmení Petira a Petíra
 Biographical Sources for Czech/Slovak Academics and Scholars
 Zdeno Petira o svém Gryfovi v roce 1996
 Petira Family History Facts 1920 - Ancestry.com
 iaaf.org - Ghani Petira Biography
 Životopis Stanislava Petíry (1872)

Česká příjmení